City of Evil () — третий студийный альбом группы Avenged Sevenfold, вышедший в июне 2005 года. По словам вокалиста Мэтта Шэдоуса, идея записи альбома, полностью построенного не на экстремальном пении, не была спонтанной и связана с желанием группы развиваться в профессиональном плане. Альбом дебютировал на 30-ом месте рейтинга Billboard 200, а в 2009 году получил статус платинового. С продажами 1,5 миллиона экземпляров в Соединенных Штатах и 2,5 миллиона за их пределами альбом считается наиболее коммерчески успешным в дискографии группы.

После релиза альбома были выпущены синглы на песни «Burn It Down», «Bat Country», «Beast And The Harlot» и «Seize The Day», последние три из которых сопровождались видеоклипами.

Список композиций

Использование 
 Песня «Beast and the Harlot» использована в игре Burnout Revenge (Criterion Games, 2005). Кавер-версия песни использована в игре Guitar Hero II (Harmonix, 2006), а позже появляется в Guitar Hero Smash Hits (2009) и Rock Band 3 (2010).
 Песня «Blinded In Chains» использована во многих фильмах кабельной и спутниковой телевизионной сети Disney Channel (в том числе в таких хитах как Лив и Мэдди, Истории Райли, Лучшие друзья навсегда) и в видеоигре Need For Speed: Most Wanted (EA, 2005) в качестве сокращённой версии (оригинальная длина 6:34 сокращена до 5:55).
 Песня «Bat Country» появляется в таких видеоиграх как Saints Row 2 (Volition, Inc., 2008), NHL 06 (EA, 2005) и Guitar Hero: Warriors of Rock (Activision, 2010), а также в кинокомедии Дом большой мамочки 2 (20th Century Fox, 2006).

Примечания 

Альбомы 2005 года
Альбомы Avenged Sevenfold